William Sandys kan syfta på bland andra:

*William Sandys, 1:e baron Sandys (1470–1540)
William Sandys, 3:e baron Sandys (död 1623)
William Sandys, 4:e baron Sandys (död 1629)
William Sandys, 6:e baron Sandys (död 1668)
William B. Sandys (1792–1874)